Hierba de los carpinteros puede referirse a:

 el nombre común de la planta herbácea Barbarea vulgaris; o
 el nombre común de la planta Achillea millefolium.